Orkney steht für:

 Orkney, eine schottische Inselgruppe
 Orkney (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Orkney (Südafrika), ein Ort in Südafrika

Siehe auch:
 Südliche Orkneyinseln, eine subantarktische Inselgruppe
 Orkney and Shetland, ein Wahlkreis für das Britische Parlament
 Earl of Orkney, erblicher britischer Adelstitel, der zweimal in der Peerage of Scotland verliehen wurde